Аго́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Борха. Занимает площадь 18,51 км². Население — 166 человек (на 2010 год). Расстояние — 63 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы